Ел Принсипио има више значења:

 Ел Принсипио (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Принсипио, Гранха (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Принсипио (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Принсипио (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Принсипио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Принсипио (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику